Llista d'asteroides del 215.001 al 216.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

215001–215100

215101–215200

215201–215300

215301–215400

215401–215500

215501–215600

215601–215700

215701–215800

215801–215900

215901–216000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)